Il doppio del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lucas Arnold Ker e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Alberto Martín e Albert Portas 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Lucas Arnold Ker /  Tom Vanhoudt (Campioni)
 Patrik Fredriksson /  Sasa Hirszon (primo turno)

 Alberto Martín /  Albert Portas (finale)
 Brandon Coupe /  David Roditi (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 1997